BRW steht für:
 Bodenrichtwert, ein Hilfsmittel zur Wertermittlung von Immobilien
 Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße, eine Bundeswasserstraße in Brandenburg
Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen von Utqiaġvik, Alaska
 Bahnhof Berlin Raoul-Wallenberg-Straße (DS100-Code)

brw steht für:
 Bellari (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache in Karnataka und Kerala, Indien

BRW